Wallhofen steht für:
 Karl von Wallhofen (1831–1894), Mitglied des Deutschen Reichstags
 Wallhofen, deutscher Name der Ortschaft Valle in Lettland, siehe Valle (Lettland)